Sijungkang (Andam Dewi), een plaats in Indonesië
Sijungkang (Angkola Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing